iemand die een blog schrijft
 Blogger (website), een internetdienst van Google om weblogs bij te houden